Sibusiso Vilakazi (Soweto, 1989. december 29. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli Bidvest Wits középpályása.

1989-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
A Bidvest Wits labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek